In 2017 werd het 40ste Campeonato Carioca Série B1 gespeeld, het tweede hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. Het was het eerste seizoen onder de nieuwe naam Série B1. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 27 mei tot 30 september. Goytacaz werd kampioen.

Format
Er werden twee toernooien gespeeld, de Taça Santus Dumont en de Taça Corcovado. Beide toernooiwinnaars plaatsten zich voor de finaleronde samen met de twee ploegen die het best presteerde over de twee toernooien, indien dit andere ploegen waren. In het eerste toernooi speelden de clubs tegen de teams uit de eigen groep, in het tweede toernooi tegen de teams uit de andere groep.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Eindfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2017